Postdörfle ist der Name von zwei Wohnsiedlungen in Württemberg:
 Postdörfle (Stuttgart), Wohnsiedlung in Stuttgart
 Postdörfle (Ulm), Wohnsiedlung in Ulm